Hải Dương (provincie) - een provincie in Vietnam
 Hải Dương (stad) - een stad in bovengenoemde provincie
 Hải Dương (Nam Định) - een xã in huyện Hải Hậu, provincie Nam Định, Vietnam
 Hải Dương (Quảng Trị) - een xã in huyện Hải Lăng, provincie Quảng Trị, Vietnam